Le championnat de France de football 1948-1949 a vu la victoire du Stade de Reims pour la  du championnat professionnel en France.

Clubs participants

Informations

Changements d'entraîneur

Localisation

Compétition

Classement 

 En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

Résultats

Statistiques

Buteurs

Bilan de la saison

Promotions/relégations 

À l’issue de ce championnat :

Effectif des champions de France

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de Division 2 1948-1949
 Coupe de France 1948-1949

Liens externes 
 Site officiel de la LFP (Ligue de football professionnel)

 

1948-1949
Football 1948-1949
Football 1948-1949
Football en France en 1948
Football en France en 1949